Le mot patineur peut désigner :
 une personne pratiquant le [patin], patin à roulettes ou patin à glace, amateur ou professionnel (patineur artistique ou patineur de vitesse);
 le 'pas de patineur' désigne une technique et une allure, en ski de fond, inspirée du pas des patineurs à glace, également appelée skating
 des insectes tels que le Gerris lacustris ou le Gerris remigis.

Toponyme 
 Chemin des Patineurs